Municipio de Janesville puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Janesville (condado de Greenwood, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Greenwood
 Municipio de Janesville (condado de Waseca, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Waseca